Kristina Mladenovic och Ivan Dodig besegrade Jaimee Fourlis och Jason Kubler i finalen med 6–3, 6–4 och vann mixed dubbeltiteln vid Australiska öppna 2022. Det var deras första Grand Slam-titel som ett dubbelpar, men Mladenovics totalt tredje och Dodigs fjärde titel i mixed dubbel.

Barbora Krejčíková och Rajeev Ram var regerande mästare, men de senaste tre årens vinnare, Krejčíková, valde att inte försvara sin titel. Ram spelade tillsammans med Sania Mirza, men de förlorade i kvartsfinalen mot Fourlis och Kubler.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser

WTA-touren 2022
ATP-touren 2022
Australiska öppna 2022